Con il termine Consapevolezza corporea dinamica (in inglese "Dynamic Body Awareness") si definisce un metodo di lavoro psico-fisico creato nel 2010 in Francia dall'antropologo e artista Martino Nicoletti e volto allo sviluppo armonico della consapevolezza corporea ed emozionale dell'individuo.

Sintetizzando risultati di ricerche scientifiche in ambito antropologico relative allo sciamanesimo himalayano, lo studio concreto della danza sperimentale contemporanea Butō e della performance art, la Consapevolezza corporea dinamica propone un approccio allo sviluppo della sensibilità corporea (sia interocettiva che eterocettiva) fondato sull'integrazione di esercizi posturali e dinamici, respirazione, visualizzazione mentale, suono, musica e voce.

In stretta attinenza con la visione propria della stessa Bioenergetica, fondata da
Alexander Lowen, la Consapevolezza corporea dinamica ritiene che esista una stretta relazione tra attitudini fisiche e corrispettivi stati emozionali profondi. In questo senso uno degli assunti teorici principali della Consapevolezza corporea dinamica è quello secondo cui eventi traumatici occorsi nella vita di un individuo abbiano il potere di condizionare in maniera sensibile lo sviluppo stesso della persona, limitandone in molti casi la stessa mobilità fisica, capacità espressiva e livello vitale.

Il metodo 
Il metodo di consapevolezza corporea dinamica è stato in parte esposto all'interno dell'opera di Martino Nicoletti: Ce corps qui nous guérit : la conscience corporelle comme clé de connaissance et outil de transformation de soi (Romont, Recto-Verseau, 2014), tradotta in italiano con il titolo: Il corpo di guarigione, Torino, Età dell’acquario, 2014.

Al tempo stesso, il metodo di Consapevolezza corporea dinamica, nei suoi aspetti più sottili e connessi ad un lavoro propiramnete di evoluzione personale, ha come suo riferimento principale il pensiero e l'opera dello scrittore e mistico di origini occitane Jean Absat, vissuto in Persia nel XVII secolo. L'opera di riferimento è in questo caso:  Absat Jean (traduzione, commento e cura di M. Nicoletti), Corpo e preghiera: nobiltà di un filo d’erba, Paris, Le loup des steppes, 2017.

Note

Bibliografia 
 Absat J. (traduzione, commento e cura di M. Nicoletti), Corpo e preghiera: nobiltà di un filo d’erba, Paris, 2017.
 D'Orazi M.P. Kazuo Ono, L'Epos, Palermo 2001.
 D'Orazi M.P., Il corpo eretico, Casadei Roma 2008.
 Lowen A., Il linguaggio del corpo, Feltrinelli, Milano 1978.
 Lowen A., Lowen L., Espansione e integrazione del corpo in bioenergetica, Astrolabio, Roma 1979.
 Lowen A., Bioenergetica, Feltrinelli, Milano 1983.
 Nicoletti M., The Ecstatic Body: Notes on Shamanism and Corporeity in Nepal, Vajra Publications, Kathmandu 2008.
 Nicoletti M., The Ancestral Forest: Memory, Space and Ritual among the Kulunge Rai of Eastern Nepal, Vajra Publications, Kathmandu 2006.
 Nicoletti M., Shamanic Solitudes: Ecstasy, Madness and Spirit Possession in the Nepal Himalayas, Vajra Publications, Kathmandu 2006
 Nicoletti M., Il corpo di guarigione: la consapevolezza corporea come chiave di conoscenza e di trasformazione di sé, Età dell'Acquario, Torino 2014.
 Plutchik R., Psicologia e biologia delle emozioni, Boringhieri, Torino 1995.

Meditazione
Psicologia cognitiva